SS8 oder SS 8 steht für:
 Via del Mare, Verbindungsstraße von Lido di Ostia nach Rom
 SS8, chinesische Elektrolokomotive

SS-8 steht für:
 USS Shark (SS-8), US-amerikanisches Unterseeboot
 SS-8 Sasin, NATO-Code für die sowjetische Interkontinentalrakete R-9 bzw. R-9A „Desna“
 R-26 (Rakete), irrtümlich zugewiesener NATO-Code für das abgebrochene Projekt der sowjetischen Interkontinentalrakete R-26, GRAU-Index 8K66

SS8